Crna Gora:
 Bjeloševina (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Bjeloševina (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja